Любавин — фамилия. Происходит от славянского женского имени Любава. Известные носители:

 Любавин, Анатолий Александрович (род. 1956) — советский и российский график, живописец, педагог.
 Любавин, Василий Александрович (1912—1975) — Герой Советского Союза.
 Любавин, Виктор Гаврилович (1882—1919) — полковник Белого движения.
 Любавин, Гавриил Павлович (1850—после 1918) — уральский казак, участник Русско-турецкой, Русско-японской и Гражданской войн, генерал-лейтенант.
 Любавин, Николай Николаевич (1845—1918) — российский учёный в области химии.
 Любавин, Пётр Митрофанович (1896—1941) — советский государственный и партийный деятель.
 Любавин, Сергей Петрович (настоящая фамилия Дедов; род. 1966) — российский поп-певец, автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона, поэт и композитор.

 Любавина, Нина Ивановна (род. 1956) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2018).

См. также 
 Любавины